Jacobine Camilla Collett (1813-1896), Noors schrijfster en feministe
 Jacobine Geel (1963), Nederlands theologe, televisiepresentatrice en columniste
 Jacobine Veenhoven (1984), Nederlands roeister

Zie ook 
 Jacobin (doorverwijspagina)
 Jacobina (doorverwijspagina)